Hawkins steht für:
 Hawkins (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hawkins (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

Hawkins ist der Name folgender Orte in Neuseeland:
 Hawkins (Neuseeland)

Hawkins ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hawkins (Arizona)
 Hawkins (Arkansas)
 Hawkins (Colorado)
 Hawkins (Georgia)
 Hawkins (Idaho)
 Hawkins (Kentucky)
 Hawkins (Maine)
 Hawkins (Michigan)
 Hawkins (Texas)
 Hawkins (Wisconsin), im Rusk County
 Hawkins (Town), Town(ship) im Rusk County, Wisconsin

Hawkins ist der Name folgender Schiffe:
 HMS Hawkins (1917), leichter Kreuzer der britischen Marine (Baujahr 1917)

Hawkins bezeichnet:
 Hawkins Cirque, Bergkessel im Viktorialand, Antarktika
 Hawkins-Gletscher, mehrere Gletscher
 Hawkins Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Hawkins-Ralle, eine ausgestorbene Rallenart